Sophie Doriath est une animatrice de télévision française.

.

.

Animatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)